Уотерхаус () — английская фамилия.

 Уотерхаус, Джон Уильям (1849—1917) — английский художник, творчество которого относят к позднейшей стадии прерафаэлитизма.
 Уотерхаус, Джордж (1824—1906) — премьер Южной Австралии и Новой Зеландии в 1860—1870-х гг.
 Уотерхаус, Джордж Роберт (1810—1888) — английский зоолог, энтомолог.
  (1916—2000) — австралийский энтомолог, иностранный член РАН.
 Уотерхаус, Кит (1929—2009) — английский писатель, драматург, сценарист, журналист, колумнист.
 Уотерхаус, Траволта (род. 1978) — самоанский дзюдоист.
 Уотерхаус, Эстер (1857—1944) — английская художница, театральный критик, жена Джона Уильяма Уотерхауса.
 Уотерхаус, Имоджен (род.1994) — английская актриса и модель, сестра Сьюки Уотерхаус
 Уотерхаус, Сьюки (род.1992) — английская модель и актриса.

Топонимы 
 Уотерхаус — остров в штате Тасмания (Австралия). 
  — остров у побережья Антарктиды.

Другое 
 Уотерхаус — ямайский футбольный клуб.